Прапорець — невеликий прапор;
 Прапорець (елемент GUI) () — елемент GUI, що дозволяє користувачу зробити множинний вибір з декількох варіантів;
 Прапорець (силова гімнастика) () — боковий баланс, базовий статичний елемент силової гімнастики.